Det finns flera personer med namnet Allan Eriksson:

Allan Eriksson, direktör och politiker, se Allan Eriksson (direktör)
Allan Eriksson, kompositör och musiker, se Allan Eriksson (kompositör)
Allan Eriksson, diskuskastare, se Allan Eriksson (diskuskastare)
Allan Eriksson, författare, se Allan Eriksson (författare)